Каймъяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Каймъяха (приток Пякупура)
 Каймъяха (приток Северной Тыдэотты)
 Каймъяха (приток Седэяхи)
 Каймъяха (приток Якунемеяхи)